Austria:
 Frankenburg am Hausruck – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Osoby:
 Hans von Khevenhüller-Frankenburg – austriacki ambasador